Gabriele Muccino – regista italiano
Silvio Muccino – attore italiano